El nombre sumerio de Bur-Sin, también escrito Bur Sin, Bûr-Sin y Bur-Sîn, se refiere a dos soberanos de diferentes Estados sumerios a los que se les aplicaron los adjetivos de primero y segundo para diferenciarlos. Actualmente, a uno de ello se le llama Amar-Sin.

Amar-Sin, antiguamente leído Bur-Sin, rey de Ur durante su II dinastía.
Bur-Sin, rey de Isin durante su I dinastía.